Фёдор Акимов:
 Акимов, Фёдор Филиппович (1915—1965) — командир пулемётного отделения, Герой Советского Союза.
 Акимов, Фёдор Яковлевич (1909—1966) — советский контр-адмирал, начальник Каспийского высшего военно-морского училища им. С. М. Кирова.